Jødisk Informationscenter - JIC -  blev oprettet i marts 2016. 

JIC er en del af Det jødiske Samfund og er etableret i samarbejde med Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning. 

JIC har til formål at imødegå fordomme, antisemitisme og islamofobi, samt oplyse om dansk-jødiske forhold og moderne jødisk liv. Centret har en skoletjeneste, som tager imod skoleklasser fra hele landet og en hjemmeside med bred og lettilgængelig information om jødiske emner. Desuden er JIC initiativtager og samarbejdspartner i to dialogambassadørprogrammer for jøder og muslimer og aktiv deltager i events, møder og konferencer i København. 

Jøder